Павел Павлович Заварзин (13 (25) февраля, 1868 — 10 октября 1932, Париж) — российский жандармский офицер, генерал-майор Отдельного корпуса жандармов.

Биография 
Заварзин родился в семье дворян Херсонской губернии. Он получил общее образование в Одесском реальном училище, затем в Одесском пехотном юнкерском училище по 1 разряду. В 1888 году в чине подпоручика он поступил на службу в 16-й Стрелковый Его Величества батальон, прослужил там 10 лет. В составе этого батальона он находится в Ливадии, где принял участие в охране гессенской принцессы Аликс (будущей императрицы Александры Фёдоровны) в дни приезда её в Россию. За это был пожалован Кавалерийским крестом 2-го класса гессенского ордена Филиппа Великодушного. 29 мая 1898 года в чине поручика он перешёл на службу в Отдельный корпус жандармов. Занимал должности:

 с 17 июня 1898 года — адъютант Бессарабского Губернского жандармского управления;
 с 7 августа 1899 года — адъютант Таврического Губернском жандармского управлении;
 с 11 мая 1900 года — помощник начальника Волочиского отделения Киевского Жандармского Полицейского Управления железных дорог;
 с 1 июня 1901 года — начальник Лубенского отделения Московско-Киевского Жандармского Полицейского Управления железных дорог;
 с 11 июня 1903 года — прикомандирован к Бессарабскому Губернскому жандармскому управлению;
 с 24 июня 1904 года — помощник начальника Могилевского Губернского жандармского управления в Гомельском уезде;
 с 30 июля 1904 года — в резерве при Жандармском управлении г. Одессы;
 с 7 июля 1905 года — в резерве при Донском Областном жандармском управлении;
 с 11 августа 1906 года — начальник Отделения по охранению общественной безопасности и порядка в г. Варшаве;
 с 29 декабря 1909 года — начальник Отделения по охранению общественной безопасности и порядка в г. Москве;
 с 31 июля 1912 года — начальник Жандармского управления г. Одессы;
 в 1916—1917 годах — начальник Варшавского Губернского жандармского управления.

Так как Варшавское ГЖУ в этот период было эвакуировано и не функционировало, в сентябре 1916 года был приглашен в Петербург и поступил в распоряжение Департамента полиции. В октябре того же года инспектировал жандармские подразделения Сибири и Дальнего Востока.

Во время Революции февраля 1917 года находился в Петрограде. Как и большинство высших петербургских чиновников, Заварзин был арестован Чрезвычайной следственной комиссией для расследования действий бывших министров и прочих должностных лиц. Немногим более месяца он находился в заключении и вскоре смог уехать из России. В эмиграции жил во Франции. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа.

Отзывы современников 
Занявший после Заварзина пост начальника московского ЖУ полковник А. П. Мартынов: 
Отдавая должное его профессионализму, А. П. Мартынов в то же время считает, что он был смещён с должности начальника Московского охранного отделения не только за упущения по проведению в жизнь мероприятий Департамента полиции, но просто по несоответствию этой сложной должности.

Сочинения 
 Заварзин П. П. Работа тайной полиции.  — Париж, 1924. — 174 с.
 Заварзин П. П. Жандармы и революционеры : Воспоминания Париж, 1930.
 Россия и российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 4, 2, 413.

Примечания

Литература 
 "Охранка". Воспоминания руководителей политического сыска.  Тома 1 и 2, М.: Новое литературное обозрение, 2004. 
 
 Шатилов П.Н. Записки. Т. 2. Ростов на Дону. 2017.

Ссылки 
 Сайт А.Солженицына. Русский генералитет за границей 

Чины Отдельного корпуса жандармов
Русские эмигранты первой волны во Франции
Мемуаристы русского зарубежья